Šarić (en serbe : Шарић) est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et en Serbie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1974), footballeur serbe ;
  (né en 1984), joueur d'échecs croate ;
  (), militaire serbe ;
 Daniel Šarić (né en 1972), footballeur croate ;
 Danijel Šarić (né en 1977), handballeur bosnien ;
 Dario Šarić (né en 1994), joueur de basket-ball croate ;
  (né en 1999), joueur de basket-ball croate ;
 Ibro Šarić (né en 1982), joueur d'échecs bosnien ;
 Ivan Šarić (né en 1990), joueur d'échecs croate ;
 Ivan Šarić (1871–1960), évêque croate ;
  (né en 1944), acteur croate ;
  (né en 1979), footballeur argentin ;
  (né en 1959), joueur de basket-ball croate ;
  (né en 1984), footballeur bosnien ;
 Sandra Šarić (née en 1984), taekwondoïste croate ;
  (né en 1990), footballeur croate.

Notes et références 

Homonymie de patronyme croate
Homonymie de patronyme serbe